Le terme de Galapian est utilisé pour désigner plusieurs notions.

Communes
 Galapian, commune de Lot-et-Garonne

Pâtisserie
 Le galapian d'Apt, aux fruits confits

Tauromachie 
 Galapian, cocardier de la Manade Guillierme

Homonymie